En Pologne, Danków peut désigner :

 Danków, un village dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Danków, un village dans la voïvodie de Lubusz
 Danków, un village dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Danków, un village dans la voïvodie de Silésie